La date d'opération est la date du jour où une banque enregistre une opération (traite, virement, chèque, etc.) dans sa comptabilité. Celle-ci diffère souvent de la date de valeur correspondant au jour de son inscription sur le relevé de compte.

Ce décalage entre date d'opération et date de valeur avantage les banques en réduisant les intérêts à verser. Par exemple, lors de l'encaissement d'un chèque, la date d'opération sera antérieure de trois jours ouvrés à la date de valeur. Autrement dit, l'opération étant inscrite sur le relevé de banque trois jours après, le bénéficiaire du chèque perd trois jours dans le calcul des intérêts mensuels.

Système bancaire